Hintereben ist der Name folgender Orte:

 Hintereben (Jandelsbrunn), Ortsteil der Gemeinde Jandelsbrunn, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Hintereben (Gemeinde Lilienfeld), Ortschaft und Katastralgemeinde von Lilienfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Hintereben (Gemeinde Stanz), Ortsteil von Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark